Olympiska spelen i Berlin kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1916 – inställt på grund av första världskriget
Olympiska sommarspelen 1936